Sieben Schönheiten bezeichnet:

 Sieben Schönheiten (Epos), ein Epos des persischen Dichters Nezāmi
 Sieben Schönheiten (Film), ein Oscar-nominierter Film aus dem Jahr 1975
 Sieben Schönheiten (Ballett), Ballett des aserbaidschanischen Komponisten Qara Qarayev (1952)